Зиновий Генатулаевич Исхаков (; 1908—1958) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Зиновий Исхаков родился 4 (по новому стилю — 17) августа 1908 года в селе Новые Ургагары (ныне — Алькеевский район Татарстана). После окончания восьми классов школы работал заместителем председателя одного из астраханских райисполкомов. В 1935 году Исхаков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил курсы политсостава и военно-политическое училище. С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 году Исхаков окончил Высшие курсы политсостава, в 1943 году — курсы «Выстрел». К августу 1944 года гвардии подполковник Зиновий Исхаков командовал 13-м гвардейским воздушно-десантным полком 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта.

Начиная с 20 августа 1944 года полк Исхакова успешно вёл боевые действия на территории Румынии, нанося противнику большие потери. В ночь с 24 на 25 октября 1944 года подразделения полка успешно переправились через Тису к северу от венгерского города Сольнок и захватили плацдарм, который удерживали в течение 5 дней, ежедневно отражая по 6-7 вражеских контратак. 6 ноября 1944 года полк во второй раз форсировал Тису к западу от Тисафюреда и через две недели вышел к предгорьям Карпат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года подполковник Зиновий Исхаков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3766.

После окончания войны Исхаков продолжил службу в Советской Армии. В 1950 году он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Проживал в Перми, руководил Пермским военным авиационным училищем. Скоропостижно скончался 5 июля 1958 года. Похоронен на Егошихинском кладбище Перми.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
 орден Ленина;
 два ордена Красного Знамени;
 орден Суворова 3-й степени;
 орден Александра Невского;
 орден Красной Звезды;
 медали.

Примечания

Литература 
 
 Астраханцы — Герои Советского Союза. — Астрахань 2000.
 Герои Прикамья. — Пермь. «Пушка». 2006.
 Герои Советского Союза — наши земляки. Книга 2. — Казань, 1984.

Командиры полков в Великой Отечественной войне
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Похороненные на Егошихинском кладбище